Сакакура — японская фамилия.
 Сакакура, Дзюндзо (1904—1969) — японский архитектор, работал совместно с Ле Корбюзье, был президентом Архитектурной ассоциации Японии.
 Сакакура, Юдзи (1967—?) — японский футболист.